La verité (dt.: „Die Wahrheit“) steht für:

 Die Wahrheit (Film), Film von Henri-Georges Clouzot aus dem Jahr 1960
 La Vérité – Leben und lügen lassen, Film von Hirokazu Koreeda